Reno může být:

 Reno (Nevada) – město v Nevadě v USA
 Reno (Pensylvánie) – město v Pensylvánii v USA
 Reno (Lamar County) – město v Texasu v USA
 Reno (Parker County) – město v Texasu v USA
 Reno (řeka) – řeka v Itálii
 Reno County – okres v Kansasu v USA
 Šampion Reno – kultivar jabloně domácí
 USS Reno (CL-96) – americký lehký křižník třídy Atlanta
 Jean Reno – francouzský herec
 Jesse W. Reno – americký vynálezce

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení